Il doppio del torneo di tennis Pattaya Women's Open 1995, facente parte del WTA Tour 1995, ha avuto come vincitrici Jill Hetherington e Kristine Kunce che hanno battuto in finale Kristin Godridge e Nana Miyagi 2–6, 6–4, 6–3.

Teste di serie 

 Jill Hetherington /  Kristine Kunce (campionesse)
 Rachel McQuillan /  Claudia Porwik (semifinali)

 Kristin Godridge /  Nana Miyagi (finale)
 Rika Hiraki /  Naoko Kijimuta (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Pattaya Women's Open 1995